De Europese kampioenschappen tafeltennis 2008 (officieel: LIEBHERR European Table Tennis Championships) werden van 4 tot en met 12 oktober 2008 georganiseerd in de Russische stad Sint-Petersburg.

Onderdelen & medailles

Resultaten mannen

Groepsfase landencompetitie mannen 
In de landencompetitie werd gespeeld in drie divisies, enkel de groepen A t/m D vormen de Championships Division. De 16 ploegen
in die divisie strijden om de Europese titel. Elke groep bestaat uit vier teams die één keer tegen elkaar spelen. Per ontmoeting kunnen maximaal
vijf enkelwedstrijden worden gespeeld. Het land dat het eerst drie wedstrijden wint wint ook de ontmoeting.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden 1 - 8

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Plaatsingswedstrijden 5 - 8

Enkelspel mannen 
156 tafeltennissers werden als deelnemer geregistreerd voor het EK. Alle spelers werden opgenomen in de loting van de eerste ronde, met dien verstande dat de 100 bestgeplaatste
spelers vrij zijn in de eerste ronde. De overige 56 spelers kwamen al in de eerste ronde tegen elkaar uit. Vanaf de tweede ronde kwamen dan ook de honderd bestgeplaatste spelers in actie. Hier volgen de resultaten vanaf de derde ronde.

Derde ronde - kwartfinales

Eerste tabelkwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Laatste vier

Dubbelspel mannen 
74 duo's schreven zich in voor het dubbelspel bij de mannen. In de eerste ronde kwamen de twintig laagst gequoteerde koppels reeds in actie. De overige 54 duo's moesten pas vanaf ronde twee spelen. Hier volgt de eindfase van het toernooi.

Resultaten vrouwen

Groepsfase landencompetitie vrouwen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden 1 - 8

Plaatsingswedstrijden 5 - 8

Enkelspel vrouwen 
138 vrouwen werden als deelnemer geregistreerd. Hier volgen de uitslagen uit de eindfase van het vrouwen enkeltoernooi.

Dubbelspel vrouwen 
Hier volgen de uitslagen uit de eindfase van het vrouwen enkeltoernooi.

2008
Tafeltennis in Rusland
Sportevenement in Sint-Petersburg
Tafeltennis
Tafeltennis in 2008